Руска награда (, Русская награда), официальное название Торжественная международная церемония «Руска награда» — международная ежегодная церемония вручения премии за развитие и углубление связей между славянскими народами.

Места проведения 
В 2011 и 2012 годах проходила в городе Херцег-Нови (Черногория), с 2013 года проходит в Будве — главном городе адриатического побережья Черногории. Дата проведения — 10 августа каждого года. Организацию церемонии осуществляет Фонд «Руска награда». Символ — старинная славянская монета.

Руководители фонда 
В попечительский совет фонда входят:
 Алексей Анатольевич Громыко — руководитель европейских программ фонда «Русский мир», директор института Европы Академии наук Российской Федерации.
 Александр Борисович Беляков — почетный представитель ТПП РФ в Республике Черногория, руководитель русского культурного центра в городе Герцег-Нови.
 Джукич Боро — почётный консул России в Черногории, президент черногорского бизнес сообщества.
 Виктор Георгиевич Карцев — председатель правления фонда «Культурное достояние».
 Арсен Аркадьевич Мелитонян — культуролог, архитектор, художник, профессор.
 Дмитрий Евгеньевич Малышев — доктор экономических наук, советник президента компании «Российские электросети».

Основатели фонда:
 Иван Дмитриевич Иванов — экономист и дипломат, член-корреспондент АН СССР (1990), академик Российской академии наук.
 Дмитрий Леонидович Верховский — писатель, продюсер, общественный деятель.

История

Руска награда 2011 
Была посвящена 300-летию со дня установления государственных отношений между двумя странами — Россией и Черногорией.

Лауреаты:
 Виктор Карцев (председатель Правления Фонда «Культурное достояние»),
 Милован Джуричкович (директор предприятия «Аэропорты Черногории»),
 Деян Мандич (мэр города Герцег-Нови),
 Александр Беляков (руководитель строительства русского культурного центра в городе Герцег-Нови).

С концертом выступал оркестр Горана Бреговича.

Руска награда 2012 
Лауреаты:
 Владимир Якунин (президент ОАО «Российские железные дороги»),
 Майя Чатович (мэр города Котор),
 Милан Рочен (Чрезвычайный и Полномочный посол, экс-министр иностранных дел Черногории),
 Дмитрий Малышев (советник президента МРСК холдинг).

С концертом выступали «ТенорА XXI века», Сузана Шувакович-Савич и Бранислав Ятич.

Руска награда 2013 
Была посвящена юбилею Владимира Высоцкого (на концерте его песни исполняли, в частности, Сергей Куприк, Сергей Галанин, Алексей Белов и Ян Яненков). Также проходили два поэтических конкурса: «Переводим Высоцкого на черногорский» и «Переводим Негоша на русский».

Лауреаты:
 Слободан Бацкович (особый полномочный посол Черногории в России),
 Николай Землянский (президент общества «Славянский альянс»),
 Загорка Зечевич (профессор русского языка),
 Александр Йованович (председатель общества Черногорцев в России),
 Миодраг Колевич (полномочный министр),
 Лазарь Радженович (мэр города Будва),
 Ратко Читакович (президент туристической компании «Р-турс»).

Руска награда 2014 
Торжественная международная церемония «Руска награда 2014», посвящённая исторической связи правивших династий Романовых (Россия) и Негошей (Черногория), прошла 10 августа 2014 года. Мероприятие состоялось при  поддержке Фонда "Русский мир", федерального агентства Россотрудничество, Посольства России в Черногории.

Лауреаты:
 Марияна Папич (директор школы им. "Павла Равинского"),
 Жарко Радулович (председатель Черногорского туристического объединения, совладелец компании "Montenegro stars"),
 Юрий Евгеньевич Бычков (Его Превосходительство Чрезвычайный и Полномочный Посланник),
 Душан Радович (предприниматель, общественный деятель),
 Кирилл Станиславович Бородин (заместитель начальника Отряда "Центроспас" МЧС России),
 Архимандрит Хризостом Нешич (Игумен монастыря Режевичи),
 Радиша Шчекич (директор Гимназии им. Слободана Шкеровича),
 Торгово-Промышленная Палата Черногории.

Руска награда 2015 
В 2015 году прошли 2 сессии Торжественной международной церемонии "Руска награда 2015": в России и Черногории.

Московская сессия состоялась 16 апреля 2015 года в "Доме русского зарубежья им. А. Солженицына". Мероприятие состоялось при поддержке посольства Черногории в России и при участии "Общества Черногорцев в Российской Федерации". Награды были вручены Москвину Виктору Александровичу (заслуженный работник культуры, директор "Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына", генеральный директор издательства "Русский путь", кандидат исторических наук, Член-корреспондент Российской академии естественных наук) и Лозовому Александру Николаевичу (выдающийся художник, участник многих российских и международных выставок, искусствовед, кандидат педагогических наук, автор книг и статей об изобразительном искусстве).

Черногорская сессия состоялась 24 июля 2015 года в Черногории, в городе Будва в рамках церемонии открытия Почетного консульства России прошло вручение премии «Руска награда». Награды были вручены Союзу обществ ветеранов Народно-освободительной войны и антифашистов Черногории, Благое Вуйисичу (педагог с большой буквы, директор школы, магистр русского языка, член Ассоциации витязей России при Центре национальной славы) и Владо Ашанину (выдающийся переводчик и издатель русской классики в Черногории).

Лауреаты:
 Виктор Александрович Москвин (заслуженный работник культуры, директор "Дома русского зарубежья им. А.И. Солженицына", генеральный директор издательства "Русский путь", кандидат исторических наук, Член-корреспондент Российской академии естественных наук),
 Александр Николаевич Лозовой (выдающийся художник, участник многих российских и международных выставок, искусствовед, кандидат педагогических наук, автор книг и статей об изобразительном искусстве),
 Союз обществ ветеранов Народно-освободительной войны и антифашистов Черногории, 
 Благое Вуйисич (педагог с большой буквы, директор школы, магистр русского языка, член Ассоциации витязей России при Центре национальной славы),
 Владо Ашанин (выдающийся переводчик и издатель русской классики в Черногории).

Ссылки 
 Официальный сайт «Руска награда»
 Интернет канал "News Channel" о церемония вручения премии «Руска награда 2011»
 Ведущий информационный портал Москвы о церемонии «Руска награда 2012»
 ИТАР-ТАСС о церемонии «Руска награда 2013»
 Информационное агентство «REX» о церемонии награждения «Руска награда 2014»
 Портал Фонда «Русский мир» о церемонии вручения премии «Руска Награда 2014»
 Телеканал Euronews о торжественной международной церемонии «Руска награда 2014»
 Международный общеславянский культурно-просветительский журнал "Славянская душа" о церемонии «Руска награда 2015»
 Официальный сайт Дома русского зарубежья им. А. Солженицына пишет о церемонии «Руска награда 2015»

Общественные организации